Leonardo da Vinci (1452-1519), Italiaanse renaissance universele mens
 Leonardo da Vinci (schip, 1960), een passagiersschip gebouwd in Italië
 Leonardo da Vinci (toren in Scheveningen), een toren in Den Haag
 Leonardo da Vinci (trein), een internationale trein

Zie ook
 Leonardo Vinci, Italiaans componist
 Da Vinci (doorverwijspagina)